Wasabi puede referirse a:

 Wasabi, condimento japonés extraído de la raíz de la planta de nombre homónimo.
 Wasabi (2001), película producida por Luc Besson. 
 Wasabi (2007), álbum de la banda Boom Boom Kid.